Douze-Mars ou XII-Mars ou 12-Mars, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

12 mars,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile..

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en langue française n'a été recensé début 2017.

Graphies en français

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 12 de Marzo » ou « Doce de Marzo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Avenida) 12 de Marzo, à Matamoros, dans l'État de Tamaulipas.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
12